Воло́дя Дуби́нин (Влади́мир Ники́форович Дубинин; ) — пионер-герой, участник Великой Отечественной войны, партизан Старо-Карантинских каменоломен. Погиб при разминировании. Стал широко известен после выхода в 1949 году повести Л. Кассиля и М. Поляновского «Улица младшего сына».

Биография 
Учился в школе с 1934 года. Активно занимался авиамоделизмом. За активную общественную работу и хорошую учёбу в 1941 году получил путёвку в «Артек».

Когда грянула Отечественная война, Володе было 13 лет. В первый период обороны каменоломен (6 ноября — 31 декабря 1941 года) был организован 6-й партизанский район Крыма (Керченский полуостров): здесь действовали три отряда под общим командованием И. И. Пахомова, отряд им. В. И. Ленина (командир М. Н. Майоров, комиссар С. И. Черкез) — в Аджимушкайских каменоломнях, отряд им. И. В. Сталина (командир А. Ф. Зябрев, погиб 12 ноября 1941, С. М. Лазарев, комиссар И. З. Котло) — в Старокарантинных каменоломнях, отряд Маяк-Салынского района (командир И. Г. Шульга, комиссар Д. К. Ткаченко). Его участники после первого освобождения Керчи в основном влились в Красную армию. О них написал очерк в марте 1942 года в «Красной звезде» К. М. Симонов.

Отряд им. И. В. Сталина занимал Старо-Карантинские каменоломни. Костяк отряда составило народное ополчение Орджоникидзевского района, численностью 42 человека. При отходе частей РККА к отряду присоединилось 54 человека из гарнизона Керченской крепости с командиром роты Петропавловским А. И. и политруком Корниловым Г. И. Командир отряда Зябрев Александр Федорович погиб в первой боевой операции в ночь на 12 ноября 1941 года. С 13 ноября 1941 года командиром отряда стал Лазарев Семен Михайлович, бывший начальник штаба, комиссаром отряда был Котло Иван Захарович. Отряд им. Сталина действовал в очень тяжелых условиях, не имея оперативного простора из-за открытой местности над каменоломнями.

Володя был одним из членов партизанского отряда им. И. В. Сталина, воевавшего в каменоломнях посёлка Старый Карантин (Камыш-Бурун) в 6 километрах от центра Керчи (ныне часть города). Настойчивый и отважный мальчик добился того, чтобы его приняли в партизаны. Со своими друзьями, Толей Ковалёвым и Ваней Гриценко, Володя Дубинин многократно ходил в разведку. Юные разведчики доставляли ценные сведения о расположении частей врага, о численности немецких войск и т. п. Володя был маленького роста, поэтому мог выбираться по очень узким лазам.

Во время одной из разведок узнал, что немцы собираются затопить каменоломни. Рискуя жизнью, в дневное время прошёл вражеские посты и предупредил партизан об опасности, спас тем самым жизнь отряду. Были возведены защитные стенки, заделаны отверстия. Партизаны, опираясь на разведданные, планировали свои боевые операции. Разведка помогла в декабре 1941 года отряду дать достойный отпор карателям. В штольнях во время боя мальчик подносил бойцам боеприпасы, а после заменил тяжелораненого бойца.

Уже после освобождения Керчи в результате Керченско-Феодосийской десантной операции (1941—1942) Володя вызвался помогать сапёрам при разминировании подходов к каменоломням. 4 января 1942 года от взрыва мины погибли 4 сапёра и помогавший им Володя Дубинин.

Награждён орденом Красного Знамени (посмертно).

Похоронен в братской могиле партизан в центре Камышбурунского парка, в двух километрах к югу от каменоломен. Взамен первоначального памятника установлен новый. Автор — керченский скульптор Р. В. Сердюк. ныне . Памятник партизану-пионеру Володе Дубинину (скульптор Л. С. Смерчинский, архитектор А. Н. Морозов, выполнен Н. Кагановым) также установлен в центре Керчи

Семья 
 Отец — Никифор Семёнович Дубинин, моряк, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, погиб на фронте.
 Мать — Евдокия Тимофеевна Дубинина
 Сестра — Валентина Никифоровна Дубинина (Щербакова), (род. в 1925 г.).

Увековечение памяти 
Сразу после освобождения Крыма вышла книга Вайсмана М. Пионер-партизан Володя Дубинин / ред. Р. М. Вуль; худож. обложки М. М. Щеглов. Симферополь: Красный Крым, 1945 (Типо-лит. газетно-книжного изд-ва «Красный Крым», 25 марта) в мягкой обложке. Материалом заинтересовались писатели Л. Кассиль и М. Поляновский издавшие в 1949 году повесть «Улица младшего сына».

 В 1967 год в Днепропетровске был открыт парк имени Володи Дубинина. В нём была установлен памятник (бюст) пионеру-герою работы скульпторов К.И.Чеканева и В.И.Щедрова. В декабре 2022 года украинскими властями этот памятник был снесён.
 Улицы Володи Дубинина есть в: Подольске, Керчи, Горловке, Краснодаре, Лисичанске, Яренске, Югорске, Сквире, Одессе, Киеве, Евпатории, Севастополе, Казани, Днепре, Хмельницком, Калининграде, Балтийске, Артёме Приморского края, Рыбном, Йошкар-Оле, Стерлитамаке, Ишимбае, Махачкале, Алапаевске, Петергофе, Белогорске, Актобе.
 Переулки Володи Дубинина есть в: Липецке, Харькове, Батальном, Тирасполь (Приднестровье).
 
 В селе Ягодное близ Тольятти на территории бывшего пионерского лагеря «Алые паруса» установлен памятник.
 В центре Керчи в сквере на улице Володи Дубинина 12 июля 1964 года открыт памятник (скульптор Л. Смерчинский).
 В честь Володи назван город Дубинино.
 В советские годы его именем были названы десятки пионерских отрядов, пионерских лагерей по всей стране.
 В Новосибирске уже более 70-ти лет работает Дом детского и юношеского творчества имени Володи Дубинина.
 В городах Печора и Днепр есть парки имени Володи Дубинина.
 В Курской, Новосибирской, и Нижегородской областях, республиках Мордовия и Марий Эл есть пионерские лагеря имени Володи Дубинина.
 В Североуральске есть детский оздоровительный загородный лагерь имени Володи Дубинина.
 В Нижнем Новгороде пионерская дружина школы № 148 Ленинского района носила имя Володи Дубинина, а так же в его честь названа детская библиотека.
 В Самаре пионерская дружина школы № 144 Октябрьского района носила имя Володи Дубинина.
 В Советске Кировской области пионерская дружина школы № 1 носила имя Володи Дубинина.
 В Елабуге пионерская дружина средней школы № 2 носила имя Володи Дубинина.
В Свердловске пионерская дружина средней школы 68 носила имя Володи Дубинина.
 В Симферополе, в числе прочих, установлен памятник Володе Дубинину на аллее героев в Детском парке.
 В Енакиеве находится детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина.
 В 2015 году барельеф Володи Дубинина установлен на Аллее пионеров-героев (Ульяновск).
 В Правобережном округе города Иркутска располагается СНТ «имени Володи Дубинина».

Книги о Володе Дубинине 
 Вайсмана М. Пионер-партизан Володя Дубинин / ред. Р. М. Вуль; худож. обложки М. М. Щеглов. Симферополь: Красный Крым, 1945
 «Улица младшего сына» Л. Кассиль, М. Поляновский (1949, Лев Кассиль был удостоен Сталинской премии за эту книгу в 1951 году).
 «Дети-герои». Составители И. К. Гончаренко, Н. Б. Махлин. — 2-е изд. — К.: Радяньска школа, 1985. — 608 с., ил.

Фильмы о Володе Дубинине 
 1962 — Улица младшего сына — режиссёр Лев Голуб
 1985 — Долгая память — режиссёр Роман Виктюк

Песня о Володе Дубинине 
 Песня о Володе Дубинине, 1975, Музыка: Владимир Шаинский, Слова: Наум Олев

Диафильм 
 http://diafilmy.su/2815-volodya-dubinin-1.html

Примечания 

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Партизаны Великой Отечественной войны
Дети, награждённые государственными наградами
Умершие дети
Похороненные в Керчи
Партизаны Крыма